Arlen steht für:

 Arlen (Rielasingen-Worblingen), Ortsteil der Gemeinde Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Arlen, bis 1938 Orlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Orło (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Burg Arlen, Ruine bei Nasserein, Tirol

Arlen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Arlen (1905–1995), australischer Komponist
 Alice Arlen (1940–2016), US-amerikanische Drehbuchautorin und Biografin
 Betty Arlen (1909–1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Harold Arlen (1905–1986), US-amerikanischer Komponist
 Judith Arlen (1914–1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Arlen (1895–1956), armenischer Schriftsteller
 Richard Arlen (1900–1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Arlen (* 1920), US-amerikanischer Musikkritiker und Komponist

Siehe auch:
 Aarlen
 Arleen